Dawud forma part del nom de molts personatges:

 Abu Abd Allah Yakub ben Dawud, visir abbàssida
 Abu Daud al-Sidjistani, tradicionalista àrab
 Ahmad ibn Yahya ibn Djabir ibn Dawud al-Baladhuri, historiador àrab
 Alp Arslan Adud al-Dawla Abu Shudja Muhammad ben Dawud Çagribeg, segon sultà seljúcida
 Çağrı Beg Dawud, cap turc seljúcida
 Daud Khan, sobirà farúquida de Khandesh
 Dawud ibn Adjab Shah, líder bohora
 Dawud Khan Gudjarati, sultà de Gujarat
 Dawud Khan Kararani, príncep bengalí
 Dawud Pasha, gran visir otomà
 Dawud Pasha, primer governador otomà del Mont Líban
 Dawud Pasha Kodja, gran visir otomà
 Dawud Pasha Mamluk, mameluc, darrer governador autònom de l'Iraq otomà
 Eduardo César Daud Gaspar, més conegut com a Edu, futbolista brasiler
 Kara Dawud Pasha, gran visir otomà
 Mirza Davud Huseynov, bolxevic àzeri
 Rukn al-Dawla Daud, emir ortúkida d'Hisn Kayfa i després de Khartpert

El nom Dawud també forma part del nom d'accidents geogràfics:

 Sidi Daoud, ciutat de Tunísia

Vegeu també 
 David (desambiguació)

Notes